Абертами, Абертамы (, бывш. ) — город в районе Карловы Вары Карловарского края Чехии. Он расположен в Рудных горах, на 16 км севернее Карловых Вар. Численность населения составляет 1 413 (2005). Является центром зимних видов спорта. К административной территории города относится также близлежащая деревня Гржебечна. На высоте 840 м на возвышенности Рудных гор расположен центр отдыха, находящийся в 8 км к северу от Нейдека.

История 

Первое упоминание Абертам в письменных источниках относится к 1529 году, когда в этом районе начали селиться шахтёры. В 1531—1558 годах здесь была шахта по добыче серебра. В 1579 году Абертамы получили статус города. 15 сентября 1590 года здесь было отмечено сильное землетрясение. После Тридцатилетней войны добыча серебра была прекращена и продолжалась лишь добыча олова. Абертамы потеряли свой статус города, и после войны область была принудительно католицизирована. В XIX веке здесь было начато производство перчаток и оно расширялось в XX веке. В 1876 году Абертамы снова получили городской статус.

В 1910 году город населяло 4 200 жителей. В 1921 году Абертамы были электрифицированы. Город был аннексирован нацистской Германией в 1938 году, в 1945 немецкоговорящие люди были высланы, а местная промышленность национализирована. В 1947 г. в Абертамах было около 1 200 жителей. Была начата интенсивная добыча урановой руды (к принудительной работе в тяжёлых условиях были привлечены заключённые из близлежащего коммунистического концентрационного лагеря Яхимов. В 1998 году завод по производству перчаток закрылся.

С 1946 года в Абертамах открылась средняя школа с уклоном в обучении на лесную промышленность.

Население

Достопримечательности 

 Возле города расположена гора Плешивец высотой 1028 метров. Этот район активно используется для зимних и летних видов спорта с большим числом туристов, приезжающих из Германии.
 Церковь, построенная в 1534 году, оформлена в стиле барокко с 1736 г., отреставрирована в первой половине XIX века. Строение было заново отреставрировано в 1990-х годах и в 2003.
 Здесь есть большое скопление скал, известных как Dračí skály (Драконовы камни).

Примечания

Ссылки 
 Неофициальный веб-сайт   

Абертами